Le Championnat de squash du British Open féminin 1980 est l'édition 1980 du British Open qui se déroule au  Coral Squash Club à Hove du 23 au 28 février 1980. 

Le tournoi est remporté par Sue Cogswell qui l'emporte en finale face à Vicki Hoffman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open masculin 1980
 British Open

féminin 1980
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1980
Sport en février 1980